Saving Grace steht für:
 Originaltitel von Ein wahrer Jünger seines Herrn, US-amerikanischer Spielfilm von Robert M. Young (1986)
 Saving Grace (1998), neuseeländischer Spielfilm von Costa Botes (1998)
 Originaltitel von Grasgeflüster, britischer Spielfilm von Nigel Cole (2000)
 Saving Grace (Band), neuseeländische Metalband (2005–)
 Saving Grace (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2007–2010)